Ермакова Роща — строящийся остановочный пункт маршрута МЦД-4 на соединительной линии между Киевским и Смоленским (Белорусским) направлениями Московской железной дороги. Сооружается в месте пересечения Третьего транспортного кольца и Звенигородского шоссе. На станции будет одна платформа и вестибюль с выходами на улицы 2-я Магистральная и Подвойского. Открытие станции планируется после 2025 года.

Строительство 
О начале строительства станции было официально объявлено 26 февраля 2020 года.

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Строящиеся и проектируемые железнодорожные станции и платформы Москвы
МЦД-4